Osoby o tym nazwisku:
 Bogdan Poprawski – polski i kanadyjski trener, działacz sportowy, biznesmen
 Ryszard Poprawski – polski fizyk
 Zbigniew Poprawski – polski dramatopisarz